Dit is een lijst van burgemeesters van de voormalige Nederlandse gemeente Dwingeloo (tot 1 januari 1998).
Op 1 januari 1998 werden de voormalige gemeenten Diever, Dwingeloo, Havelte en Vledder samengevoegd tot de nieuwe gemeente Westerveld.

Zie ook
 Lijst van burgemeesters van Westerveld

 
Dwingeloo